Kino pode se referir a:
 Kino - nome popularmente dado ao pepino africano (Cucumis metuliferus)
 Kino (banda britânica) - banda britânica de rock progressivo
 Kino (banda russa) - banda russa de rock

Desambiguação